GGA est un sigle qui peut désigner :
 Generalized gradient approximation.

GGA est un codon qui signifie glycine selon le code génétique. La glycine a pour codon : GGA, GGU, GGG et GGC.